Эдвард Уайт:
 Уайт, Эдвард Дугласс (старший) (1795—1847) — американский адвокат, политик, член Палаты представителей США и 10-й губернатор Луизианы.
 Уайт, Эдвард Лукас (1866—1934) — американский писатель и поэт.
 Уайт, Эдвард Хиггинс (1930—1967) — американский астронавт, инженер, подполковник ВВС США.